Братья Блюз — многозначный термин.

 Братья Блюз — группа, играющая в жанре блюз, основанная комедиантами Дэном Эйкройдом и Джоном Белуши, выступающими под псевдонимами Элвуд и Джейк Блюз.
 Братья Блюз (фильм) — музыкально-комедийный фильм 1980 года.
 Братья Блюз 2000 — музыкально-комедийный фильм 1998 года, продолжение фильма «Братья Блюз» 1980 года.
 Братья Блюз (роман) — роман, написанный по фильму Митчем Глейзером, издан в 1980 году.
 Blues Brothers: Private — книга, изданная в 1980 году Юдит Жаклин, женой Джона Белуши, в соавторстве с Тино Инсана, другом Джона.
 The Blues Brothers (игра) — игра, целью в которой является избегание полиции и организации блюзовых выступлений.
 The Blues Brothers: Jukebox Adventure — игра, адаптированная под PC, Game Boy, и SNES.
 Blues Brothers 2000 (игра) — игра для Nintendo 64.